Conclaaf van 1276 (januari): gekozen werd paus Innocentius V.
 Conclaaf van 1276 (juli): gekozen werd paus Adrianus V.
 Conclaaf van 1276 (augustus): gekozen werd paus Johannes XXI.